(1828-1902), violoniste russe
  (1871-1942), homme politique russe
 Lisa Cholodenko (1964-), réalisatrice et scénariste américaine
 Marc Cholodenko (1950-), romancier, traducteur, poète, scénariste et dialoguiste français
 Vadym Kholodenko (1986-), pianiste classique ukrainien

Patronyme russe
Patronyme ukrainien